Серия B 1962/1963 () — 31-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 16 сентября 1962 года и закончился 16 июня 1963 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1962/63 на legaserieb.it
 Серия B 1962/63 на rsssf.com

1962/1963
Футбол в Италии в 1962 году
Футбол в Италии в 1963 году